Льянки́уэ () — провинция в Чили в составе области Лос-Лагос. 
Включает в себя 9 коммун.

Территория — 14 877 км². Население — 408 052 человека (2017). Плотность населения — 27.43 чел./км².

Административный центр — Пуэрто-Монт.

География 
Провинция расположена в центральной части области Лос-Лагос.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Осорно
 на востоке — провинции Неукен и Рио-Негро (Аргентина)
 на юге — провинции Чилоэ и Палена
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 9 коммун:
 Кальбуко. Админ.центр — Кальбуко.
 Кочамо. Админ.центр — Кочамо.
 Фресия. Админ.центр — Фресия.
 Фрутильяр. Админ.центр — Фрутильяр.
 Льянкиуэ. Админ.центр — Льянкиуэ.
 Лос-Муэрмос. Админ.центр — Лос-Муэрмос.
 Маулин. Админ.центр — Маулин.
 Пуэрто-Монт. Админ.центр — Пуэрто-Монт.
 Пуэрто-Варас. Админ.центр — Пуэрто-Варас.

Примечания

Литература 
 

Провинции Чили